Undici unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Active:

 – fregata da 28 cannoni varata nel 1758 e perduta nel 1778
 – brigantino da 14 cannoni varato nel 1776 e perduto nel 1780
 – cutter da 12 cannoni varato nel 1779, catturato dalla Francia lo stesso anno e rinominato Actif, radiato nel 1782
 – fregata da 32 cannoni varato nel 1780 e naufragato nel 1796
 – brigantino da 14 cannoni varato nel 1782 e radiato in data sconosciuta
 – fregata da 38 cannoni varato nel 1799, rinominato HMS Argo nel 1833 e radiato nel 1860
 – fregata da 36 cannoni varato nel 1845, rinominato HMS Tyne nel 1867 e HMS Durham nel 1867, radiato nel 1908
 – corvetta della classe Volage, varata nel 1869 e radiata nel 1906
 – esploratore della classe Active, varato nel 1911 e radiato nel 1920
 – cacciatorpediniere della classe A, varato nel 1928 e radiato nel 1947
 – fregata della classe Type 21, varata nel 1972, ceduta al Pakistan nel 1994 e rinominata PNS Shah Jahan